Edmonton, Canada
Edmonton (Kentucky)
Edmonton (Londen)
Edmonton (motorfiets)